Pütsch ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Pütsch (1834–1898), deutscher Ingenieur
 Hans Jürgen Pütsch (* 1961), deutscher Politiker